Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2013 rozegrane zostały między 30 marca a 7 kwietnia 2013 w kanadyjskiej miejscowości Victoria. Turniej stanowił kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014.

Tytułów mistrzowskich z 2012 bronili Kanadyjczycy. Poprzednio złote medale wywalczyła drużyna Glenna Howarda, w Tim Hortons Brier 2013 uplasowała się na 3. miejscu. W barwach tego kraju wystąpił zespół Brada Jacobsa.

Po złote medale sięgnęła reprezentacja Szwecji (Niklas Edin), w finale Skandynawowie wynikiem 8:6 pokonali Kanadyjczyków (Brad Jacobs). Szwedzi po raz pierwszy od dziewięciu lat dotarli do spotkania finałowego. Brązowe medale wywalczyli Szkoci (David Murdoch), którzy wygrali 7:6 nad Duńczykami (Rasmus Stjerne). 

Podczas tych zawodów w mistrzostwach świata zadebiutowała reprezentacja Rosji.



Kwalifikacje 
  (gospodarz oraz obrońca tytułu mistrzowskiego)
 
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2012
 
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy 2012

Reprezentacje

Round Robin 
Klasyfikacja po zakończeniu Round Robin:

W - wygrane; P - przegrane; S - stolen, przejęte; B - blank, zremisowane; D - dla; Pr - przeciwko

Sesja 1. 
30 marca 2013; 14:00

Sesja 2. 
30 marca 2013; 19:00

Sesja 3. 
31 marca 2013; 9:00

Sesja 4. 
31 marca 2013; 14:00

Sesja 5. 
31 marca 2013; 19:00

Sesja 6. 
1 kwietnia 2013; 9:00

Sesja 7. 
1 kwietnia 2013; 14:00

Sesja 8. 
1 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 9. 
2 kwietnia 2013; 9:00

Sesja 10. 
2 kwietnia 2013; 14:00

Sesja 11. 
2 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 12. 
3 kwietnia 2013; 8:30

Sesja 13. 
3 kwietnia 2013; 13:30

Sesja 14. 
3 kwietnia 2013; 19:00

Sesja 15. 
4 kwietnia 2013; 9:00

Sesja 16. 
4 kwietnia 2013; 14:00

Sesja 17. 
4 kwietnia 2013; 19:00

Play-off

1-2 
5 kwietnia 2013; 19:00

3-4 
6 kwietnia 2013; 11:00

Półfinał 
6 kwietnia 2013; 16:00

Mały finał 
7 kwietnia 2013; 11:00

Finał 
7 kwietnia 2013; 16:00

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Chiny

Czechy 

1- Otwierający: Kitzberger; drugi Bareš

Dania

Finlandia

Japonia

Kanada

Norwegia 

1- W 6. endzie Høiberg zmienił Vad Peterssona

Rosja 

1- Stukalski i Cełousow zamienieni pozycjami
2- Otwierający: Kałałb; Drugi: Drozdow; Trzeci: Cełousow; Czwarty: Stukalski

Stany Zjednoczone 

1- Otwierający: Lehto; drugi Tilker

Szkocja 

1- Otwierający: Andrews; drugi Drummond

Szwajcaria 

1- Schwarz zastąpił Trollieta

Szwecja

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 Tim Hortons Brier 2013
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014

Przypisy

Linki zewnętrzne i źródła 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2013
2013 w curlingu
Curling w Kanadzie
2013 w Kanadzie
Sport w Victorii (Kolumbia Brytyjska)